En France, le sigle UMJ peut faire référence à :

 unité médico-judiciaire ;
 services d'urgences d’une telle unité médico-judiciaire, appelés également urgences médico-judiciaires.